"Coatepeque" pode ser:

 Coatepeque, cidade guatemalteca do departamento de Quetzaltenango
 Coatepeque (El Salvador), cidade do departamento de Santa Ana
 Laguna Coatepeque, na Guatemala

Desambiguações de topônimos